Kevin King (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 

En 2006, il commence sa carrière avec l'Ice de Kootenay dans la Ligue de hockey de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
|2006-2007 || Ice de Kootenay || LHOu ||65 ||5 ||9 ||14 ||23 ||7 ||1 ||0 ||1 ||4
|- 
|2007-2008 || Ice de Kootenay || LHOu ||63 ||8 ||13 ||21 ||61 ||10 ||0 ||3 ||3 ||12
|-
|2008-2009 || Ice de Kootenay || LHOu ||70 ||21 ||32 ||53 ||90 ||4 ||2 ||1 ||3 ||8
|- 
|2009-2010 || Ice de Kootenay || LHOu ||69 ||28 ||35 ||63 ||86 ||6 ||4 ||3 ||7 ||10   
|-
|2010-2011 || Ice de Kootenay || LHOu ||68 ||33 ||43 ||76 ||88 ||19 ||5 ||11 ||16 ||34
|-
|2011-2012 || Crunch de Syracuse || LAH || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Jackals d'Elmira || ECHL || 8 || 1 || 4 || 5 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 ||Université de Calgary ||SIC ||12 ||4 ||2 ||6 ||18 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 ||Université de Calgary ||SIC ||28 ||11 ||8 ||19 ||74 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 ||Université de Calgary ||SIC ||28 ||8 ||24 ||32 ||32 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 ||Université de Calgary ||SIC ||28 ||7 ||13 ||20 ||32 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 ||Université de Calgary ||SIC ||28 ||7 ||17 ||24 ||34 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Stars du Texas || LAH || 3 || 0|| 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Swamp Rabbits de Greenville || ECHL || 9 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || -|| -
|-
| 2016-2017 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 44 || 16 || 15 || 31 || 57 || 16 || 4 || 5 || 9 || 22
|-
| 2017-2018 || Lightning de Milton Keynes || EIHL || 55|| 28|| 34|| 62|| 82|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Guildford Flames || EIHL || 45|| 5|| 13|| 18|| 51|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2019-2020 || HC Gherdeina || Alps HL || 41|| 16|| 41|| 57|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Gherdeina || Serie A || 3|| 0|| 3|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en janvier 1990
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Ice de Kootenay
Étudiant de l'Université de Calgary
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Swamp Rabbits de Greenville
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Milton Keynes Lightning
Joueur du HC Gherdeina